Summer's Stellar Gaze перший EP канадської пост-хардкор-групи Silverstein, який був випущений 7 серпня 2000.

Треклист 
 Waiting Four Years – 4:04
 Wish I Could Forget You – 3:38
 Friends in Fallriver – 3:03
 Summer's Stellar Gaze – 2:48
 My Consolation – 4:08
 Forever and a Day – 4:29

Джерела 
Summer's Stellar Gaze 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2000